Делта может означать:
 Делта — река на Аляске.
 Делта — муниципалитет в Канаде.
 Делта — муниципалитет в Бразилии.
  — муниципалитет в штате Колорадо в США.
 
  — село в Греции.
 Делта (дим) — община в Греции.
 Делта, Тереза — бразильский политик, одна из первых женщин, занявших пост мэра Бразилии.

См. также 
 Дельта